Die Bayer-Bezeichnungen von H bis I.



 Hercules (Herkules) 

 Horologium (Pendeluhr) 

 Hydra (Wasserschlange) 

 Hydrus (Kleine Wasserschlange) 

 Indus (Indianer)

Legende

Siehe auch 

 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von H bis I

BayerBezeichnung H